Cabria steht für:

 Cabria (Aguilar de Campoo), ein Ort in der Provinz Palencia, Spanien
 Cabria (Strand), ein Strand von Almuñécar in der Provinz Granada, Spanien